Харалиљо има више значења:

 Харалиљо (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Харалиљо, Ел Гаљо (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Харалиљо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Харалиљо (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Харалиљо (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику